UnionPay (, CUP), Иньлянь — международная платёжная система, учреждённая в 2002 году. Инициаторами создания выступили Госсовет и Народный банк Китая. Её акционерами являются более 200 финансовых учреждений. По объёму проводимых платежей в 2015 году опередила Visa и Mastercard и стала крупнейшей платёжной системой в мире, однако всего 0,5 % платежей происходят вне Китая.

Логотип 
Логотип UnionPay был разработан в 2001 году. На нем изображены два иероглифа. Первый означает «деньги», второй — «объединение». На английский он был переведён как UnionPay.

История 
 2001 год — создан логотип UnionPay.
 2002 год — основана компания China UnionPay — «Объединенная компания банковских карт Китая». Торгово-промышленным Банком Китая основан карточный центр.
 2004 год — карты UnionPay начали принимать в Гонконге.
 2005 год — карты UnionPay начали принимать в США.
 2010 год — UnionPay заняла первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт
 2011 год — основана Китайская платёжная операционная ассоциация.
 2012 год — в Шанхае была основана UnionPay International.
 2015 год — UnionPay по количеству операций заняла первое место в мире, опередив систему Visa.

На конец 2018 года доля карт UP в мировом обращении составила 45 %, что на 1 % больше, чем в 2017 году.

По состоянию на декабрь 2019 года платёжные карты UnionPay принимаются в более чем 177 странах мира, банки 58 стран эмитируют карты UnionPay.

В России 
На российский рынок компания пришла в 2006 году.

В 2013 году платёжная система UnionPay была включена в реестр операторов платёжных систем РФ.

В сентябре 2016 года российская «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») и UnionPay договорились о выпуске совместных (кобейджинговых) банковских карт «Мир-UnionPay», которые позволят расплачиваться 1 картой в двух разных платёжных системах. Соответствующее соглашение подписано 14 сентября 2016 года в Шанхае, а первые карты «Мир-UnionPay» были выпущены в июле 2017 года Россельхозбанком.

В 2019 году начался приём банковских карт платёжной системы UnionPay на турникетах бесконтактной оплаты в Московском метрополитене. На октябрь 2019 года такая возможность доступна на более чем 150 станций метро. К началу 2020 года проект будет масштабирован на все станции.

Карты UnionPay принимаются в более чем 90 % терминалов по всей России, поддерживается технология бесконтактной оплаты. По состоянию на октябрь 2019 года, эмиссия карт превышает 2,5 миллиона штук.

К концу 2019 года компания планирует обеспечить приём своих карт по всей России.

Список банков, выпускающих карты UP в России (по состоянию на март 2022 г.):
 АО «Россельхозбанк»
 Банк ГПБ АО
 Банк «Восточный»
 АО КБ «Солидарность»
 ПАО Банк Санкт-Петербург
 АО «Газпромбанк»
 ПАО «Промсвязьбанк»
 Банк «ВБРР» (АО)
 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
 ПАО КБ «Приморье»
 ПАО Банк ЗЕНИТ
 АО «Почта Банк»

20 апреля 2022 года платёжная система сообщила, что российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay. По их данным, выпускать эти карты не будут: Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк, ВТБ. Соответствующие переговоры были поставлены на паузу.

В октябре 2022 года стали поступать сообщения об отказах в обслуживании карт UnionPay, выпущенных российскими банками, в целом ряде стран, в том числе в Испании, Чехии, Финляндии, на Кипре.

Примечания

Литература 
 Савинский С. П. Банковская карта Китая China Union Pay //ФИНАНСЫ. — 2014. — №. 7. — С. 66—71.

Ссылки 
  на английском, китайском, корейском, французском и японском языках
 официальный сайт UnionPay International  на 12 языках, включая русский
 Сообщество UnionPay в России  в социальной сети ВКонтакте
 China UnionPay создает российскую «дочку»  // «Известия», 24 января 2012
 Какие карты UnionPay оформляются в России в 2023 году от 11 Февраля 2023

Системы расчётов по банковским картам
Региональные банковские карты
Платёжные системы
Компании Шанхая